The Football League 1902–03 var den 15. sæson af The Football League og dermed også det 15. engelske mesterskab i fodbold.

First Division blev vundet af The Wednesday FC, som dermed vandt ligaen og det engelske fodboldmesterskab for første gang.

Resultater

First Division

Second Division 

Sæsonen 1902-03 var den 11. i Second Division.

Af de tre lavest placerede hold blev Doncaster Rovers FC ikke genvalgt til den efterfølgende sæson. Som erstatning valgte ligaen Bradford City AFC.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England 1902-03 
 RSSSF – English League Leading Goalscorers

Noter 

Sæsoner i The Football League
Fodbold i 1902
Fodbold i 1903